Margarita, vévodkyně ze Sorie a Hernani (* 6. března 1939 Řím) je dcera Juana de Borbón, hraběte barcelonského (1913–1993) a Marie Mercedes Bourbonsko-Sicilské (1910–2000), a tedy tetou současného španělského krále Filipa (mladší sestra Juana Carlose I.).

Je od narození nevidomá, mluví devíti světovými jazyky. Je patronkou několika humanitárních organizací. V roce 1972 se provdala za lékaře Carlose Zuritu y Delgado (* 1941). Má dvě děti: Alfonsa (* 1973) a Maríu (* 1975). V roce 1979 zemřel Margaritin příbuzný Manfredo de Borbón, vévoda z Hernani, který Margaritě odkázal svůj vévodský titul. Toto bylo potvrzeno králem o dva roky později. Krátce na to (v červnu 1981) byl Margaritě udělen titul vévodkyně ze Sorie ad personam.

Tituly a vyznamenání

Tituly 
 6. března 1939 – 27. května 1981: Její královská Výsost infantka Margarita Španělská
 27. května 1981 – 23. června 1981: Její královská Výsost vévodkyně z Hernani
 23. června 1981 – dosud: Její královská Výsost vévodkyně ze Sorie a Hernani

Vyznamenání 
  1192. dáma Řádu královny Marie Luisy – 6. března 1957, Španělsko
  rytíř velkokříže spravedlnosti Konstantinova řádu svatého Jiří – 18. února 1960, Bourbon-Obojí Sicílie
  velkokříž Řádu prince Jindřicha – 13. října 1988, Portugalsko
  dáma velkokříže Řádu Karla III. – 14. října 1988, Španělsko
  dáma velkokříže Řádu Alfonsa X. – 25. dubna 2003, Španělsko
  dáma velkokříže Královského řádu za dobročinnost – Řecká královská rodina

Rodokmen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Španělské vévodkyně
Španělské princezny
Rytíři Řádu konstantiniánských rytířů svatého Jiří
Rytíři velkokříže Řádu Karla III.
Nositelé velkokříže Řádu prince Jindřicha
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Nositelé velkokříže Řádu Alfonse X. Moudrého
Nositelé Řádu dobročinnosti
Nevidomé osoby
Narození v roce 1939
Narození 6. března
Narození v Římě
Žijící lidé
Ženy